Альбайда (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 35,41 км². Население — 6335 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Города-побратимы 
  Рюэль-сюр-Тувр (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Página privada de Albaida
 Foro libre de Albaida
 Web Turismo Albaida en la Comunidad Valenciana
 Albaida en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии